Sabba danam dhammadanam jinati signifie, en pâli, « Le don de la vérité surpasse tout autre don », Sabbadanam étant traduit par « tout don », dharmadanam par « le don de l'enseignement » ou « de la vérité », et jinati signifiant « vainc ».

Il s'agit d'une devise bouddhique souvent mentionnée avant des enseignements spirituels. Elle apparaît au verset 354 du Dhammapada.

Devise
Sutta Pitaka